La fête de la mer peut désigner :
 la fête de la mer de Boulogne-sur-Mer, dans le département français du Pas-de-Calais
 la fête de la mer de Capbreton, dans le département français des Landes
 la fête de la mer de Mimizan, dans le département français des Landes
 les Fêtes de la mer à Saint-Jean-de-Luz, dans le département français des Pyrénées Atlantiques